Holy Matrimony steht für:

 Holy Matrimony (1943), US-amerikanische Filmkomödie von John M. Stahl
 Holy Matrimony, Originaltitel von Holy Days, US-amerikanische Actionkomödie von Leonard Nimoy (1994)